La  du Tour de Lombardie a eu lieu le . L'Italien Danilo Di Luca s'est imposé.

Classement final

Notes et références

Liens externes 
 Le classement des 25 premiers

2001
Cyclisme en Italie en 2001
Cyclisme sur route en 2001
Sport en octobre 2001